Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1982 war die elfte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 
Es wurden zehn Rennen ausgetragen. Das erste Rennen fand am 21. März in Zolder und das letzte Rennen der Saison fand am 26. September auf dem Nürburgring statt.

Gegenüber der Vorsaison gab es umfangreiche Reglements-Änderungen. Wie in der Sportwagen-Weltmeisterschaft waren in der DRM 1982 Rennwagen der Gruppe 6 und C neben denen der Gruppe 5 zugelassen. Die Unterteilung der Fahrzeuge in Hubraumklassen entfiel und damit auch die Division 1 und Division 2. Alle Rennwagen fuhren nun in einer Wertung.

Bob Wollek gewann auf einem Porsche 936/80 und Porsche 936C mit 139 Punkten erstmals den Meistertitel, nachdem er bereits 1977 und 1981 Vize-Meister wurde.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1982